Theodore Roszak – amerykański malarz i rzeźbiarz (1907–1981)
 Theodore Roszak – amerykański pisarz i naukowiec (1933–2011)